Пётр Карагеоргиевич () (род. 5 февраля 1980, Чикаго, США) — старший сын претендента на сербский престол Александра II Карагеоргиевича.

Биография 
Родился в 1980 году в Чикаго — старший сын Александра Карагеоргиевича. До конца 1981 года жил в Чикаго, затем переехал в Вирджинию. В 1983 году поступил в подготовительную утреннюю школу в Тайсонс-Корнер, в 1984 году пошёл в дневную школу. В возрасте 8 лет поступил в одну из ведущих подготовительных дневных школ Лондона. В июне 1998 года окончил школу Его Величества в Кентербери, сдав три экзамена по изобразительному искусству, испанскому и французскому языку уровня A-Level и 10 экзаменов типа GCSE. В 1999 году поступил в Камберуэллский колледж искусств Лондонского института. В мае 2000 года принял участие в программах по обмену в Барселоне и Севилье. С 1999 по 2000 годы учился в школе дизайна Род-Айленда. Занимается работой в области графического дизайна и компьютерных терминологий.

Принц Пётр владеет английским, испанским, французским и сербским языками. В 1991 и июле 2000 года он дважды посещал Югославию. С 17 июля 2001 проживает в Белграде с семьёй в Королевском дворце. Посещал США, страны Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америки. По отцовской линии Пётр — 120-й в очереди наследования британского престола, потомок византийской династии Комнинов, а также Романовых, а по матери — потомок Бурбонов в 10-м поколении.

Предки

Награды 
 Орден святого князя Лазаря
 Дважды награжден Орденом Звезды Карагеоргия

Ссылки 
 
 Royal Mausoleum Oplenac

Персоналии:Белград
Члены нецарствующих монархических домов